Het ATP-toernooi van Londen 2002 (met de officiële naam Stella Artois Championships 2002) werd gespeeld van 10 tot 16 juni 2002 gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen